Sitio de Almería puede referirse a alguno de los múltiples asedios sufridos por esta localidad española:

Toma de Almería (1038), por Abd’al-Malik ibn Abd’al Aziz, rey de la taifa de Valencia.
Toma de Almería (1091), por los almorávides.
Toma de Almería (1147), por Alfonso VII de León.
Toma de Almería (1157), por los almohades.
Sitio de Almería (1157), por Alfonso VII de León.
Sitio de Almería (1309), por Jaime II de Aragón.
Toma de Almería (1489), por los Reyes Católicos en el transcurso de la Guerra de Granada
Toma de Almería (1810), por los franceses en el transcurso de la Guerra de Independencia  Española.